Wunderle ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wunderle (1881–1950), deutscher katholischer Theologe und Religionsphilosoph
 Markus Wunderle (* 1968), deutscher Tauzieher
 Vic Wunderle (* 1976), US-amerikanischer Bogenschütze
 Viola Hach-Wunderle (* 1953), deutsche Angiologin, Hochschullehrerin und Fachautorin